Osoby o tym nazwisku:
 Gunnar Sundman – szwedzki pływak
 Per Olof Sundman – szwedzki pisarz i polityk